Ludwika Wiktoria Orleańska (1869–1952) – członkini domu panującego Bawarii
 Ludwika Franciszka Orleańska (1882–1958) – księżniczka Królestwa Obojga Sycylii

Strony ujednoznaczniające